Amram (Hebr. עַמְרָם, Arabisch: عمران (Imraan)/(Amraan) of عمرام (Imraam)/(Amraam) is een voornaam of achternaam en kan verwijzen naar:

 Amram (zoon van Kehat), de vader van Mirjam, Mozes en Aäron
 Amram Ducovny, auteur en vader van David Duchovny
 Amram Mitzna, een Israëlisch generaal en politicus
 Amram van Mainz, een met legendes omgeven rabbijn uit de tiende eeuw
 Imraan, in de Koran genoemd als vader van Maryam
 Imran ibn Husain, een van de sahaba van Mohammed
 Imran Nazir, een Pakistaanse cricketspeler
 David Amram, Amerikaans componist, muzikant en auteur
 Amram (zoon van Bani), vermeld in Ezra 10:34